Тирачай Вимолчайрук (; род. 21 января 1982 года, в профессиональной среде известный под именем Тони Раккаен) — тайский актёр, стилист и модель.

Биография 
Тони Раккаен родился в семье тайско-французско-вьетнамского отца и тайской матери Баньен Раккаен. Когда ему было 12 лет, Раккаен переехал в Мельбурн, Австралия, со своими двумя старшими сёстрами. Находясь в Австралии, он посещал среднюю школу и Мельбурнский королевский технологический университет. Прежде чем вернуться в Таиланд, Тони Раккаен работал парикмахером. Позже он работал стажёром в рекламном агентстве Leo Burnett. После появления в журнале «Cleo» устроился на работу в парикмахерскую The Lounge. Помимо своей карьеры парикмахера, он начинает сниматься в фильме «Большой мальчик». После своего дебюта в кино в 2010 году Раккаен до 2013 года в основном появлялся в романтических комедиях и драматических сериалах.

Фильмография

Примечания 

Актёры Таиланда